Геннадий Яковлевич Эстрайх (; род. 7 апреля 1952, Запорожье) — британский и американский филолог, литературовед, историк, еврейский писатель и журналист. Доктор философии в лингвистике (PhD, 1996), профессор Нью-Йоркского университета.

Биография 
Родился в Запорожье, в семье выходцев из еврейской земледельческой колонии Новозлатополь. Отец (Яков Моисеевич Эстрайх, 1909—1982) — участник Великой Отечественной войны и выпускник еврейского факультета Житомирского педагогического института, с 1931 года работал преподавателем истории, затем заведовал отделом народного образования в Новозлатопольском еврейском национальном районе; мать (Нэся Ерухемовна Марголина, 1914—2008) окончила новозлатопольский сельскохозяйственный техникум масличных культур (в котором преподавал отец). После окончания Запорожского машиностроительного института (1974) Г. Я. Эстрайх работал инженером, позже руководителем группы в Государственном проектном институте «Электропроект» в Москве. Автор ряда изобретений в области оборудования для текстильной промышленности и автоматизации водозабора. 30 октября 1979 года подал с женой в ОВИР Советского района заявление о выезде из страны, после рассмотрения которого находился в «отказе». В 1986 году дебютировал рассказами на идише в московском литературном журнале «Советиш Геймланд»; в 1988—1991 годах — ответственный секретарь редколлегии этого журнала. До своего отъезда публиковался в «Советиш Геймланд» и в его ежегодном приложении на русском языке «Год за годом». Автор двух сборников рассказов на идише — «Красная балка» (1988) и «Московские пуримшпили» (1993), двух изданий «Краткого еврейско-русского словаря» на 7 тысяч слов (1989, 1990).

С 1991 года в аспирантуре в Оксфордском университете, где в 1996 году защитил диссертацию по теме «Origin and Features of Soviet Yiddish» (Происхождение и особенности советского идиша, PhD, научный руководитель Дов-Бер Керлер). Работал научным сотрудником в Оксфордском институте изучения идиша (Oxford Institute for Yiddish Studies) и в Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета. С 2003 года — доцент, затем профессор исследований идиша в отделении гебраистики и иудаики Нью-Йоркского университета. Научный сотрудник YIVO.

Член редколлегии и колумнист нью-йоркской газеты «Форвертс» (на идише), где публикуется под собственным именем и под псевдонимами Янкев Лондон и Г. Яакови, а также ведёт учебное приложение «Вайтер» (дальше). Публикуется в различных периодических изданиях на идише, редактор журнала «Ди цукунфт» (Нью-Йорк). Автор научных трудов и монографий по современной истории еврейского рабочего движения, социолингвистике идиша, учебных пособий по изучению этого языка. Редактор и составитель серии «Studies in Yiddish», посвящённой современной литературе на идише (издание Modern Humanities Research Association и Routledge).

В 2011 году под редакцией Г. Эстрайха и Б. Сандлера вышел «Биографический словарь еврейских советских писателей» Хаима Бейдера (Biographical Dictionary of Yiddish Writers in the Soviet Union). В 2013 году за книгу «1929: Mapping the Jewish World» вместе с соавтором Хасей Динер был отмечен National Jewish Book Award.

Семья 
Жена — Елена Ефимовна Дашевская-Эстрайх (преподаватель), двое детей.

Библиография
 די רױטע באַלקע (Красная балка, рассказы). Приложение к журналу «Советиш Геймланд». М.: Советский писатель, 1988.
 קורצער ייִדיש-רוסישער װערטערבוך — Краткий еврейско (идиш)-русский словарь. В 2-х выпусках. Приложение к журналу «Советиш Геймланд» № 1—4. М.: Советский писатель, 1989.
 קורצער ייִדיש-רוסישער װערטערבוך — Краткий идиш-русский словарь. Приложение к журналу «Советиш Геймланд» № 6—8. М.: Советский писатель, 1990.
 מאָסקװער פּורים-שפּילן (Московские пуримшпили, рассказы). Оксфорд: Драй швестер (Three sisters press), 1993. — 151 с.
 Intensive Yiddish. Oksforder yidish press, Oxford Institute for Yiddish Studies, 1996.
 Soviet Yiddish: Language Planning and Linguistic Development. Oxford University Press, 1999. — 232 pp.
 Jiddische Texte, mit einer Einführung zur Jiddischen Literatur von Astrid Starck (сборник Михоэла Фельзенбаума, Льва Беринского и Геннадия Эстрайха на немецком языке, под редакцией проф. Астрид Штарк, Universite de Haute Alsace). Золотурн: Solothurner Literaturtage, 2002.
 In Harness: Yiddish Writers' Romance With Communism. Syracuse University Press, 2005. — 224 pp.
 Yiddish in the Cold War. Legenda Studies in Yiddish, 2008. — 192 pp.
 1929: Mapping the Jewish World (с Hasia Diner, Goldstein-Goren Series in American Jewish History). NYU Press, 2013. — 240 pp.
 Еврейская литературная жизнь Москвы: 1917—1991. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. — 334 с.
 פֿון מײַן און ניט נאָר פֿון מײַן לעבן (Из моей и не только из моей жизни, рассказы). Тель-Авив: Библиотека современной литературы на идише, 2018.
 Transatlantic Russian Jewishness: Ideological Voyages of the Yiddish Daily Forverts in the First Half of the Twentieth Century. Academic Studies Press, 2020. — 320 pp.

Под редакцией Г. Я. Эстрайха 
 Oxford Yiddish III. Oxford Yiddish, 1995.
 Yiddish in the Contemporary World (с М. Крутиковым). Legenda, 1999.
 The Shtetl: Image and Reality. Papers on the Second Mendel Friedman International Conference on Yiddish. Legenda, 2000.
 Yiddish and the Left: Papers of the Third Mendel Friedman International Conference on Yiddish. Legenda, 2001.
 David Bergelson: From Modernism to Socialist Realism. Proceedings of the 6th Mendel Friedman Conference. Legenda, 2007.
 Yiddish in Weimar Berlin: At the Crossroads of Diaspora Politics and Culture. Legenda, 2010.
 A Captive of the Dawn: The Life and Work of Peretz Markish (1895—1952). Legenda, 2011.
 Choosing Yiddish: New Frontiers of Language and Culture. Wayne State University Press, 2012.
 Translating Sholem Aleichem: History, Politics and Art. Legenda, 2012.
 Joseph Opatoshu: A Yiddish Writer between Europe and America. Legenda, 2013.
 Uncovering the Hidden: The Works and Life of Der Nister. Legenda, 2014.
 Soviet Jews in World War II: Fighting, Witnessing, Remembering. Series «Borderlines: Russian and East European-Jewish Studies». Academic Studies Press, 2014.
 Children and Yiddish Literature: From Early Modernity to Post-Modernity. Legenda, 2015.
 Three Cities of Yiddish: St. Petersburg, Warsaw and Moscow. Legenda, 2016.
 Women, Men and Books: Issues of Gender in Yiddish Discourse. Legenda, 2019.
 Советская гениза: новые архивные разыскания по истории евреев в СССР. Т. 1. Бостон — Санкт-Петербург: Academic Studies Press, 2020.

Примечания

Ссылки 
 Публикации Г. Эстрайха в журнале «Народ Книги в мире книг»
 Эстрайх Г. Поросль «Советиш геймланд»: Воспоминания по случаю 30-летия первого молодёжного номера московского еврейского журнала // Народ Книги в мире книг, 2016. — № 123

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся 7 апреля
Родившиеся в Запорожье
Писатели на идише
Писатели СССР
Писатели России
Журналисты СССР
Журналисты Великобритании
Журналисты США
Литературоведы США
Публицисты США
Литературоведы Великобритании
Филологи Великобритании
Филологи США
Историки Великобритании
Историки США
Инженеры СССР
Авторы учебников
Выпускники ЗНТУ
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Выпускники Оксфордского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Доктора философии
Идишисты